Ладвозеро — топоним:

 Ладвозеро — деревня в составе Костомукшского городского округа Республики Карелия.
 Ладвозеро — озеро в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Ладвозеро — озеро в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Ладвозеро — озеро в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Ладвозеро — озеро в Вологодской области.

Примечания